Страна отцов:
 Страна отцов — отечество.
 Страна отцов или Страна неизвестных отцов — вымышленное государство в произведениях братьев Стругацких.
 «Страна Отцов» (1905) — повесть русского беллетриста Сергея Гусева (псевдоним Гусев-Оренбургский).

См. также 
  ()